

Села:
 Довжок — Вінницька область, Немирівський район
 Довжок — Вінницька область, Погребищенський район
 Довжок — Вінницька область, Шаргородський район
 Довжок — Вінницька область, Ямпільський район
 Довжок — Полтавська область, Зіньківський район
 Довжок — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Довжок — Чернівецька область, Чернівецький район

Селище:
 Довжок — Вінницька область, Тростянецький район